Akner (Lori) – comune armeno della provincia di Lori
 Akner (Syunik) – comune armeno della Provincia di Syunik